Les Joueurs de football, tableau d'Henri Rousseau peint en 1908.
 Les Joueurs de football, tableau d'Albert Gleizes peint en 1912-1913.